Supercar:

 Суперкар — супер-спортивный автомобиль.
 Supercar — класс спортивных автомобилей, на которых разыгрывается чемпионат мира по ралли-кроссу.
 Supercar — японская рок-группа.
 Supercar — детское телешоу 1961—1962 годов.
 Super Cars и Super Cars II — аркадные автосимуляторы.